Beseda Pangea ima več pomenov:
 Pangea je pracelina
 Pangea (društvo) je ime Društva za varovanje okolja iz Kopra.
 Pangea (gora) je gora na kateri naj bi potekala vojna med Titani in grškimi bogovi.
 Pangea (glasbena skupina) je ime underground glasbene skupine iz Brisbanea z znanima članoma Benom Elyjem iz skupine Regurgitator in Nickom Stewartom iz skupine George.